Валенти́ни () — итальянская фамилия. Известные носители:
 Валентини, Алекс (род. 1988) — итальянский футболист.
  (1681—1753) — итальянский композитор, скрипач и поэт.
 Валентини, Науэль (род. 1988) — аргентинский футболист.
 Валентини, Паскуале (род. 1953) — сан-маринский политик.
 Валентини, Федерико (род. 1982) — сан-маринский футболист.
 Валентини, Энрико (род. 1989) — немецкий футболист.